CWU lub c.w.u. – ciepła woda użytkowa, woda o temp. 55–60 °C z możliwością przegrzewu powyżej 70 °C
 CWU – Central Washington University
 CWU – Centralny Wykaz Ubezpieczonych

Przypisy